En Concert jelentései:

En Concert, Mylène Farmer koncertalbuma, 1989
En Concert, Alizée koncertalbuma, 2004
En Concert, Jack Johnson koncertalbuma, 2009